

Geografia

Cranz – quartiere della città di Amburgo

Cranz, oggi Zelenogradsk – città nell'Oblast' di Kaliningrad

Altro 
 Christl Cranz (1914-2004) – sciatrice tedesca